De CEMAC Cup is een voetbaltoernooi tussen de lidstaten van de “CEMAC” (afkorting van Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (Economische en Monetaire Gemeenschap van Centraal-Afrika).

De zes landen die meedoen zijn de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Kameroen en Tsjaad. Voordat de CEMAC CUP van start ging, speelden de landen van 1984 tot 1990 onderling al zeven toernooien onder de naam UDEAC kampioenschap.

De spelers die deelnemen aan het toernooi moeten uit de nationale competities van de landen komen. Geen van deze competities is professioneel, dus er spelen alleen amateurs op het toernooi.

Historisch overzicht

UDEAC Cup (1984–1990) 

Overwinningen

CEMAC Cup (2002–heden) 

Overwinningen

UDEAC kampioenschap

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990